Pennington County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Pennington County, Minnesota
 Pennington County, South Dakota